Gęsiarka (obraz Antoniego Gramatyki)
 Gęsiarka (obraz Romana Kochanowskiego)
 Gęsiarka (obraz Wojciecha Kossaka)
 Gęsiarka (obraz Józefa Rapackiego)
 Gęsiarka (obraz Constanta Troyona)